Yisrael Katz (1927-2010), Israëlisch politicus
 Yisrael Katz (1955), Israëlisch politicus